Niemcy:
 Haßleben – dzielnica gminy Boitzenburger Land w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Uckermark
 Haßleben – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Sömmerda